Коциняк () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Коциняк, Мариан (1936—2016) — польский актёр.
 Коциняк, Ян (1937—2007) — польский актёр, мастер дубляжа.